Garum kan syfta på följande:
 Garum, en fisksås i det antika romerska köket

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Garum, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Garum, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar